Текун Уман Текум II Уман (*між 1500 та 1504 —20 лютого 1524) — володар (ахав) майя-кіче, організатор спротиву іспанським конкістадорам.
 Уман — гора в Перу.